Огюст Эммануэль Вокорбей (; ) — французский , директор парижской Оперы в 1879—1884 годах.

Биография 
Окончил Парижскую консерваторию, где был одним из последних учеников Луиджи Керубини. Позднее преподавал там же хоровое пение.

Автор опер «Любовная битва» (; , либретто Викторьена Сарду) и «Магомет», кантаты «Смерть Дианы» (), духовной музыки, двух струнных квартетов, вокальных сочинений; наибольшей известностью пользовались его сонаты для скрипки и фортепиано. В первой половине 1870-х годов — президент парижского Общества композиторов. С 1872 года — инспектор государственных театров.

С  года Вокорбей был одним из директоров парижской Гранд-опера; известен, в частности, тем, что отказал в постановке «Иродиады» Жюля Массне, после этого триумфально прошедшей в брюссельском театре «Ла Монне». Клод Дебюсси любил вспоминать, как в 19 лет он был собственноручно выведен из театра Вокорбеем за слишком пылкие восторги во время представления балета Эдуара Лало «Намуна».

Источники 

Академические музыканты Франции
Выпускники Парижской консерватории
Преподаватели Парижской консерватории
Директора Парижской оперы